Jean van Luxemburg (1921-2019), als Jan I groothertog van Luxemburg
 Jean van Luxemburg (1957), zijn zoon

Zie ook
 Jan van Luxemburg (doorverwijspagina)